Усач большой дубовый () — жук семейства усачи (Cerambycidae). Один из наиболее крупных европейских видов.

Описание 

Длина тела 35—55 мм. Жук смоляно блестящий. Окраска тела чёрно-коричневая с более светлыми и красноватыми вершинами надкрылий.
Низ и ноги в коротких сероватых волосках. Переднеспинка в грубых морщинках с острыми боковыми буграми. Надкрылья шагренированы. Усики у самцов в 1,4—1,7 раза длиннее тела, у самок равны ему.

Ареал 
Принадлежит к европейской группе видов в составе европейского зоогеографического комплекса. Ареал охватывает Европу, Кавказ и прилежащие регионы. Встречается в таких странах, как Армения, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Грузия, Украина, Германия, Венгрия, Иран, Италия, Молдова, Марокко, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, Великобритания, Россия, Израиль.

Местообитания 
Населяет лиственные леса и парки.

Биология 

Лёт жуков с мая по июль. Взрослые особи питаются вытекающим соком деревьев, активны преимущественно ночью.
Жуки встречаются на ветвях и стволах деревьев, часто в местах повреждения стволов, из которых вытекает сок. Усачи отдают предпочтение старым деревьям с толстыми стволами, иногда селятся в дубовых пнях.

Размножение 

Жуки заселяют дуб, бук, граб, вяз, грецкий орех, иногда липу. Для яйцекладки выбирают ослабленные старые деревья с толстой растрескавшейся корой, стоящие преимущественно на хорошо освещённых местах. В трещинки коры в июне — июле самка откладывает 2—3 яйца. Вышедшие из них маленькие (2—3 мм) личинки протачивают ходы сначала в коре, где они растут первый год и остаются зимовать. Личинка достигает 65—85 мм в длину и 13—18 мм в ширину. Голова жёлтая с чёрным передним краем.

На второй год личинки внедряются в заболонь и поверхностный слой древесины и зимуют еще раз. Лишь на третий год, достигнув длины 70—90 мм, личинка прогрызает глубокий и длинный (до 1 м) ход в древесине и в конце его строит колыбельку для куколки. Перед окукливанием личинка достигает в длину почти 100 мм и ширины 18—20 мм.
Стадия куколки продолжается 5—6 недель. Имаго перезимовывает в колыбельке. Цикл развития 2 — 4 года, редко 5 лет.

Замечания по охране 
Охраняется в Европе (Приложение II Бернской конвенции). Включен в Красный Список МСОП (VU, ver. 2.3, 1994); в Красные книги Литвы, Украины, Белоруссии, Молдавии.

Ссылки 
 Валентина Ахметзянова Большой Дубовый Усач (быль)

Настоящие усачи
Насекомые Евразии
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1758 году